En toponymie, Saintes est un nom géographique faisant référence à :

Belgique 
 Saintes, un village du Brabant wallon, faisant partie de la commune de Tubize.

France 
 Saintes, une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Poitou-Charentes.
 Les Saintes, petit archipel des Antilles françaises, dépendance administrative du département d'outre-mer de la Guadeloupe.